Christophe Bays, né le  à Lausanne en Suisse, est un joueur de hockey sur glace professionnel suisse. 

Il est gardien pour le Genève-Servette HC de la LNA sous contrat jusqu'au terme de la saison 2015-2016.

Christophe Bays, formé au Lausanne HC, a été la doublure de Gianluca Mona, Pascal Caminada et Cristobal Huet.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2008-2009||Lausanne HC U20||Juniors Élites A||15|| || || || || || ||8|| || || || || ||
|-
|2009-2010||Lausanne HC U20||Juniors Élites A||13|| || || || || || ||1|| || || || || ||
|-
|2010-2011||Lausanne HC U20||Juniors Élites A||27|| || || || || || ||9|| || || || || ||
|-
|2010-2011||Star Lausanne HC|| ligue||2|| || || || || || ||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||Lausanne HC||LNB||2||123|| ||5,37|| ||0||0||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2011-2012||Lausanne HC||LNB||9||535|| ||2,24|| ||1||0||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||HC Sierre||LNB||31|||| ||4,72|| ||0||2||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||Lausanne HC||LNB||4||239|| ||2,01|| ||1||0||2||140|| ||2,57|| ||0||0
|-
|2013-2014||Lausanne HC||LNA||7||380||17||2,68||90,9||0||0||1||29||0||0||100||0||0
|-
|2014-2015||Genève-Servette HC||LNA||19||||56||3,16||89,3||0||0||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2016-2017||Genève-Servette HC||LNA||5||141||8||3,39||88,6||0||0||2||73||2||1,64||94,9||0||0
|-
|rowspan="2"|2017-2018||Genève-Servette HC||LNA||4||205||9||2,63||91,4||0||0 || 2||100 ||8 ||4,8 ||87,1 || 0|| 0
|-
| HC La Chaux-de-Fonds || LNB ||1 || || || 0 || 100 || || ||-||-||-||-||-||-||-
|- 
| 2018-2019|| HC La Chaux-de-Fonds|| LNB|| 15 || || || 2,41 || 92,5 || || ||-||-||-||-||-||-||-
|- 
| 2019-2020|| HC La Chaux-de-Fonds|| LNB||7 || || || 2,16|| 93,3 || || ||-||-||-||-||-||-||-

Notes et références 

Naissance en mars 1991
Naissance à Lausanne
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif vaudois
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Sierre
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds